Примера B Насьональ 2009/2010 — 24-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 21 августа 2009 года и закончился 15 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
Первые матчи были проведены 19 мая, а ответные состоялись 23 мая.

|}

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2009/2010
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2009 году
Спорт в Аргентине в 2010 году